Сусаки может означать:
 Сусаки — город в Японии.
  — спящий вулкан в Греции.